«Живи́ и по́мни» — российский драматический художественный фильм 2008 года режиссёра Александра Прошкина. Снят по мотивам одноимённой повести 1974 года Валентина Распутина, рассказывающей о трагической судьбе женщины из сибирской деревни, которая узнаёт, что её муж оказался дезертиром во время Великой Отечественной войны.

Премьера состоялась 7 июня 2008 года на XIX Открытом российском кинофестивале «Кинотавр» в Сочи, где она стала фильмом открытия. В широкий прокат лента вышла 26 июня 2008 года.

Сюжет 

В сибирской деревне Атамановке, во время Великой Отечественной войны, четыре женщины ждут возвращения с фронта своих мужей.

В конце войны, в январе 1945 года, в деревню с фронта приезжает Андрей (Михаил Евланов), который после выписки из госпиталя после тяжёлого ранения решил хотя бы на один день заехать к родным, но через несколько дней пути понял, что уже не успеет вернуться в свою воинскую часть и что уже совершил дезертирство. Осознав безвыходность своего положения, он прячется от своих близких и односельчан в заброшенной избушке в тайге, недалеко от родной деревни.

О том, что Андрей вернулся, знает только его жена Настёна (Дарья Мороз). Он угрожает убить её, если она расскажет о нём хоть кому-нибудь, даже его собственным родителям. Настасья вынуждена скрывать мужа ото всех, лишь изредка навещая его в укрытии. Андрей теперь — преступник, вечный беглец, обречённый на позор и одиночество. Со временем Настя понимает, что ждёт от мужа ребёнка. Она не сможет дать будущему младенцу имя отца.

Наступает День Победы, фронтовики возвращаются домой. Настя знает наверняка, что Андрей никогда не вернётся. Узнав о беременности Настёны, свёкор Михеич (Сергей Маковецкий) и свекровь Семёновна (Евгения Глушенко) выгоняют её из дома, а затем от неё отворачивается и вся деревня. Для всех она теперь — неверная супруга, не дождавшаяся с войны мужа-фронтовика. По деревне ползут слухи, что Андрей не пропал без вести, что он дезертировал и скрывается где-то неподалёку.

В ролях

Съёмочная группа 
 Режиссёр-постановщик — Александр Прошкин
 Авторы сценария — Александр Родионов, Александр Прошкин
 Продюсеры — Рубен Дишдишян, Сергей Даниелян, Арам Мовсесян, Юрий Мороз
 Операторы-постановщики — Геннадий Карюк, Александр Карюк
 Композитор — Роман Дормидошин

История создания 
Идея экранизации повести Валентина Распутина «Живи и помни» принадлежала актрисе Дарье Мороз. Сначала возникла идея снимать кино с режиссёром Ниной Чусовой, но автор не отдал права на экранизацию. Позже Дарья Мороз сыграла Настёну на Малой сцене МХТ в спектакле Владимира Петрова. Эта постановка Распутину очень понравилась. Тогда отец Дарьи Юрий Мороз посоветовал обратиться к автору ещё раз. На этот раз Распутин на экранизацию согласился, но с условием, что Настёну будет играть Дарья Мороз, а снимать должен режиссёр старшего поколения, которого сам писатель выберет с производителем фильма. Руководитель «Централ партнершип» Рубен Дишдишян подсказал кандидатуру режиссёра — Александра Прошкина.

Поиски «натуры» для фильма проходили довольно долго, на Урале и Каме, в результате съёмки происходили в Воскресенском районе Нижегородской области, среди старообрядческих деревень, на базе которых и был создан образ деревни Атамановки из книги Валентина Распутина. В массовках участвовали жители окрестных деревень, они же приносили в качестве реквизита сохранившиеся вещи военной поры.

Съёмочный период начался 1 марта 2007 года и составил 35 дней, удалось заснять ледоход, что, по мнению режиссёра, уже давно не получалось сделать в российском кинематографе.

Признание и награды 
  — приз «За лучшую режиссуру» на XIX Открытом российском кинофестивале «Кинотавр» в Сочи — режиссёру Александру Прошкину.
  — премия «Ника»:
 премия за лучшую женскую роль — актрисе Дарье Мороз.
 премия за лучшую женскую роль второго плана — актрисе Анне Михалковой.

Примечания

См. также 
 Трясина (фильм, 1977)

Ссылки 
 Художественный фильм «Живи и помни» (Россия, 2008 год). Информация о фильме. Сайт «Энциклопедия отечественного кино» // 2011.russiancinema.ru (архивная копия страницы сайта от 15 августа 2016 года)
 Художественный фильм «Живи и помни» (Россия, 2008 год, режиссёр — Александр Прошкин). Информация о фильме.  // ruskino.ru
 Художественный фильм «Живи и помни» (Россия, 2008 год). О проекте.  // russia.tv
 Записала Александра Копчевская. Пресс-конференция фильма «Живи и помни». Сочи, «Кинотавр», 8 июня 2008 года. // rudata.ru (8 июня 2008 года)

Экранизации произведений Валентина Распутина
Фильмы-драмы России
Фильмы России 2008 года
Фильмы «Централ Партнершип»
Фильмы студии «Мосфильм»
Фильмы о дезертирах